Unín ist eine Bezeichnung für

 Unín (Tschechien), Gemeinde im Okres Brno-venkov, Tschechien
 Unín (Slowakei), Gemeinde im Okres Skalica, Slowakei

Siehe auch
 Unin